Список городов Калифорнии по численности населения включает в себя все города американского штата Калифорния с населением свыше 100 тысяч человек, а также ряд городов штата с населением, приближающимся к этому показателю.

Города Калифорнии с населением более 100 тысяч человек

Города Калифорнии с населением от 90 до 100 тысяч человек 
У следующих городов население приближалось к 100 тысячам (по оценке на 1 июля 2013 года):
 Кловис (Clovis), округ Фресно — 
 Хурупа-Валли (Jurupa Valley), округ Риверсайд — 
 Комптон (Compton), округ Лос-Анджелес — 
 Виста (Vista), округ Сан-Диего — 
 Мишн-Виехо (Mission Vieho), Ориндж — 
 Саут-Гейт (South Gate), округ Лос-Анджелес — 
 Вакавилл (Vacaville), округ Солано — 
 Карсон (Carson), округ Лос-Анджелес — 
 Санта-Моника (Santa Monica), округ Лос-Анджелес — 
 Хесперия (Hesperia), округ Сан-Бернардино — 
 Уэстминстер (Westminster), округ Ориндж — 
 Реддинг (Redding), округ Шаста — 
 Санта-Барбара (Santa Barbara), округ Санта-Барбара — 

Предыдущие версии этого списка были основаны на оценке штата Калифорния на 1 января 2008 года и на оценке Бюро переписи населения США на 1 июля 2009 года.

См. также 
 Список городов штата Калифорния
 Список округов Калифорнии
 Список городов США с населением более 100 тысяч жителей

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
Калифорния
Города